het beleg van Calais (1346) door Edward III van Engeland
 het beleg van Calais (1436) door Filips de Goede
 het beleg van Calais (1558) door François de Guise
 het Beleg van Calais (1596) door Albrecht van Oostenrijk